Sporo - liberto che venne sposato da Nerone
Sporo di Nicea - matematico e astronomo greco antico
Spaur o Sporo - famiglia nobile tirolese
Castel Sporo - castello nel comune di Sporminore (TN)